Allison Blake egy kitalált szereplő az amerikai sci-fi, dráma sorozatban, az Eurekában. Szerepét Salli Richardson-Whitfield alakítja.

Jellemzők
Allison a hadügyminisztérium ügynöke, aki a kormánynak dolgozik, összekötve Eurekát a Pentagonnal. Felügyeli az Eurekában található főbb laboratóriumokat, She oversees the main laboratories of Eureka, és jelenti, ha valami rosszul sikerül. Férje Nathan Stark, akivel egy évig külön élt, azonban, mivel előléptették Starkot és minden nap találkoznak, ezért elválnak.

Eureka